Соревнования по метанию копья у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 9 и 10 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в метании копья являлась Татьяна Холодович из Белоруссии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 60,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 9 августа 2018 года. В сектор вышли 23 участницы. Кристин Хуссонг установила личный рекорд и показала лучший результат в истории квалификации чемпионата Европы для копья нового образца (с 1999 года).

Финал 
Основные соревнования в метании копья у женщин состоялись 10 августа 2018 года. Судьба золотой медали оказалась решена ещё в первой попытке, когда немка Кристин Хуссонг установила личный рекорд и новый рекорд чемпионатов Европы — 67,90 м. До конца соревнований ни одна из её соперниц не смогла метнуть снаряд даже дальше 62 метров. Хуссонг опередила серебряного призёра Николу Огродникову на 6 метров 5 сантиметров; только Рут Фукс из ГДР имела большее преимущество над вторым местом в 1978 году (6,76 м). Бронзовую медаль выиграла Ливета Ясюнайте, ставшая первой метательницей копья из Литвы — призёром чемпионата Европы.

Примечания

Ссылки 
 

метание